Opel GTC (concept), een conceptwagen van het Duitse automerk Opel
 Opel Antara GTC, een sportievere variant van de Opel Antara
 Opel Astra GTC, een sportievere variant van de Opel Astra